Esther Alcocer Koplowitz (Madrid, 10 de noviembre de 1970),  marquesa de Casa Peñalver, es una aristócrata y empresaria española. Es presidenta del consejo de administración de FCC desde enero de 2013 y vocal del Consejo de Administración de Cementos Portland Valderrivas. Es la hija mayor de Esther Koplowitz y de Alberto Alcocer Torra.

Biografía 
Es licenciada en Derecho y ha cursado el Programa de Administración y Dirección de Empresas (PADE) en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE). El 5 de agosto de 1993 se casó con el empresario Pablo Santos Tejedor. Del matrimonio entre Esther y Pablo han nacido dos niñas y un niño.

El 27 de enero de 2014 fue nombrada vicepresidenta primera del Capítulo Ibérico del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL). También forma parte de los patronatos de la Fundación Mujeres por África y Fundación Carolina.

Ancestros 
</div></div>

Referencias 

Empresarios de la Comunidad de Madrid
Empresarios de la construcción de España
Ejecutivos de España
Nacidos en Madrid